Athena Lundberg (1986) – modella statunitense
David Lundberg (...) – ex nuotatore statunitense
Emelie Lundberg (1991) – calciatrice svedese
Fred Børre Lundberg (1969) – ex combinatista nordico norvegese
Gabriel Lundberg (1994) – cestista danese
Gustaf Lundberg (1695-1786) – pittore svedese
Johnny Lundberg (1982) – calciatore svedese
Knud Lundberg (1920-2002) – calciatore danese
Martin Lundberg (1990) – hockeista su ghiaccio svedese
Odd Lundberg (1917-1983) – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
Ragnar Lundberg (1924-2011) – astista e ostacolista svedese
Sigfrid Lundberg (1895-1979) – ciclista su strada svedese
Viktor Lundberg (1991) – calciatore svedese